Die Abkürzung AMIS steht für:

 African Union Mission in Sudan, siehe Mission der Afrikanischen Union in Sudan 
 Anterior Minimally Invasive Surgery, auch AMIS-Technik; Operationstechnik zum Einbringen von Hüftprothesen
 AMIS Plus, Schweizer Herzinfarktregister
 Arzneimittelinformationssystem
 Automated Metering and Information System, Stromzähler

Amis steht für:
 Amis, Ureinwohnerstamm in Taiwan
 Amis (Keramik), antike Keramikgattung
 Amis (Tennessee), Ort in den Vereinigten Staaten
 Amis, Ort im Suco Lupal, Osttimor
 Amis Branch, Fließgewässer in Kentucky

Amis ist der Familienname folgender Personen:
 Kenneth Amis (* 1970), US-amerikanischer Tubist
 Kingsley Amis (1922–1995), englischer Schriftsteller
 Martin Amis (* 1949), englischer Schriftsteller
 Suzy Amis (* 1962), US-amerikanische Schauspielerin und Fotomodell

Siehe auch:
 Amis House
 Der Pfaffe Amis, eine Schwanksammlung

AMIS